USS Birmingham war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach der Stadt Birmingham benannt wurden:

 USS Birmingham (CL-2), leichter Kreuzer der Chester-Klasse
 USS Birmingham (CL-62), leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse
 USS Birmingham (SSN-695), U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Birmingham
Birmingham (Alabama)